Tennis Borussia Berlin (zkráceně TeBe nebo TB Berlin; celým názvem Tennis Borussia Berlin e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v berlínském městském obvodu Charlottenburg-Wilmersdorf. Založen byl v roce 1902 pod názvem Berliner TuPG Borussia. Svůj současný název nese od roku 2000. Fotbalový oddíl od sezóny 2015/16 působí v Oberlize Nordost Nord, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou liliová a bílá.

Své domácí zápasy hraje na Mommsenstadionu s kapacitou cca 15 000 diváků. Název Borussia je odvozen od Prussia (Prusko) a byl široce užíván pro sportovní kluby v Prusku.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl stolního tenisu a ženského fotbalu.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1902 – Berliner TuPG Borussia (Berliner Tennis- und Ping-Pong-Gesellschaft Borussia)
 1902 – Berliner TC Borussia (Berliner Tennis Club Borussia)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SG Charlottenburg (Sportgruppe Charlottenburg)
 1949 – Berliner TC Borussia (Berliner Tennis Club Borussia)
 2000 – Tennis Borussia Berlin (Tennis Borussia Berlin e. V.)

Získané trofeje 

 Brandenburgische Fußballmeisterschaft ( 1× )
 1931/32
 Gauliga Berlin-Brandenburg ( 1× )
 1940/41
 Berliner Stadtliga ( 5× )
 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1957/58
 Berliner Pokal ( 17× )
 1930/31, 1948/49, 1950/51, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1972/73, 1984/85, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1997/98, 1999/00‡, 2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1939: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1939–1940: Gauliga Berlin-Brandenburg – sk. B
 1940–1944: Gauliga Berlin-Brandenburg
 1945–1946: Berliner Stadtliga – sk. C
 1946–1963: Berliner Stadtliga
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Berlin
 1974–1975: Fußball-Bundesliga
 1975–1976: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1976–1977: Fußball-Bundesliga
 1977–1981: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1981–1985: Fußball-Oberliga Berlin
 1985–1986: 2. Fußball-Bundesliga
 1986–1991: Fußball-Oberliga Berlin
 1991–1993: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 1993–1994: 2. Fußball-Bundesliga
 1994–1998: Fußball-Regionalliga Nordost
 1998–2000: 2. Fußball-Bundesliga
 2000–2001: Fußball-Regionalliga Nord
 2001–2009: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2009–2010: Fußball-Regionalliga Nord
 2010–2011: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2011–2015: Berlin-Liga
 2015– : Fußball-Oberliga Nordost Nord

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1999/00: TB Berlin původně skončil na třináctém místě, ale pro nesplnění licenčních podmínek byl svazovým rozhodnutím odsunut na poslední osmnáctou pozici. V historických statistikách mu ovšem byly ponechány všechny odehrané zápasy i s jejich konečnými výsledky.
 2009/10: TB Berlin byl pro nesplnění licenčních podmínek (insolvence) přeřazen do páté nejvyšší soutěže.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Profil na transfermarkt.co.uk 
 Profil  na weltfussballarchiv.com 

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1902
Sport v Západním Berlíně
Sportovní kluby v Berlíně